Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 26. Европском првенству у атлетици у дворани 2000. године одржано је 26. и 27. фебруара. у Генту (Белгија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1998. у Валенсији није бранио Артур Партика из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовао је 22 скакача увис из 15. земаља.

  Босна и Херцеговинаа (1)
  Чешка (1)
  Естонија (1)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Ирска (2)
  Исланд (1)
  Италија (1)
  Холандија (1)
  Русија (3)
  Шведска (1)
  Швајцарска (1)
  Турска (1)
  Југославија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2000. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 200. године пре почетка првенства (1. марта 2000), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕПд 2000.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 26. фебруара. Норма за најмање 8 места у финалу износила је 2,28 м, а коју је испунило 6 такмичара (КВ, остали су се квалификовали по основу постигнутог резултата (кв)

Финале 
Финале је одржано 27. марта 1998.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 26. Европског првенства у дворани 1970—2000.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 2000. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 2000 на сајту todor66.com
  Европско првенство у дворани 2000. на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2000.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани